Diospyros rubra är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Gärtner. Diospyros rubra ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
rubra